Conclave del settembre 1503
 Conclave dell'ottobre 1503